Михаил Ольшанский:
 Ольшанский, Михаил Александрович (1908—1988) — советский агроном и селекционер, министр сельского хозяйства СССР.
 Ольшанский, Михаил Михайлович (1895—1937) — советский военачальник, комдив (1935).